Mužská čtyřhra Citi Open 2017 probíhala v první polovině srpna 2017. Do deblové soutěže washingtonského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Daniel Nestor a Édouard Roger-Vasselin, jehož členové nestartovali společně. Nestor nastoupil s Ajsámem Kúreším, aby v úvodním kole podlehli Rohanu Bopannovi a Donaldu Youngovi. Spoluhráčem Rogera-Vasselina se stal Steve Johnson, s nímž také skončil v první fázi na raketách Jamieho Murrayho s Brunem Soaresem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený finsko-australský pár Henri Kontinen a John Peers, který ve finále dvou nejlepších světových dvojic zdolal za 1.33 hodin polsko-brazilské turnajové dvojky Łukasze Kubota a Marcela Mela po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali sedmou společnou trofej. Kontinen vybojoval patnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Peerse to bylo třinácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Henri Kontinen /  John Peers (vítězové)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (finále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Citi Open 2017